Il singolare del BGL Luxembourg Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Venus Williams era la detentrice del titolo, ma quest'anno non partecipa perché ha già chiuso la sua stagione 2013.

Caroline Wozniacki ha superato in finale Annika Beck per 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Caroline Wozniacki (campionessa)
 Sloane Stephens (quarti di finale)
 Sabine Lisicki (semifinale)
 Kirsten Flipkens (primo turno)

  Lucie Šafářová (secondo turno)
  Mona Barthel (primo turno)
  Eugenie Bouchard (primo turno)
  Bojana Jovanovski (quarti di finale)

Wildcard

  Timea Bacsinszky (primo turno)
  Heather Watson (primo turno)

  Mandy Minella (primo turno)

Qualificate

  Kristína Kučová (primo turno)
  Tereza Smitková (secondo turno) 

  Sesil Karatančeva (primo turno)
<li>  Katarzyna Piter (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BGL Luxembourg Open 2013
WTA Tour 2013